Boutan steht für:
 Louis Boutan (1859–1934), französischer Biologe
 eine historische Bezeichnung von Bottens, Gemeinde im Kanton Waadt in der Schweiz